Всеволодов — фамилия, женский вариант — Всеволодова.

Известные носители 
 Всеволодов, Владимир Всеволодович (1907—1981) — советский актёр.
 Всеволодов, Всеволод Иванович (1790—1863) — российский ветеринар; доктор медицины.
 Всеволодов, Николай Дмитриевич (04.05.1879 — после 1964) — офицер, участник Белого движения

 Всеволодова-Перель, Тамара Семёновна (1930—2018) — советский и российский почвенный зоолог.

См. также 
 Всеволод